Astrantia gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Gottlieb Bartling. Astrantia gracilis ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
gracilis